

Місця 
 Кадилак (Саскачеван) () — село в канадській провінції Саскачеван.
 Кадилак (Мічиган) () — місто в штаті Мічиган.
 Кадилак (гора) () — гора в Акадії.

Інше 
 «Cadillac» — марка автомобілів класу «люкс».
 «Кадилак Долана» — американський фільм режисера Джеффа Біслі.